Auleiten ist der Name folgender Orte:

 Auleiten (Gemeinde Frankenmarkt), Ortsteil der Marktgemeinde Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Auleiten (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil der Gemeinde Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich